Ларионова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 

 Ларионова, Алла Дмитриевна (1931—2000) — советская актриса.
 Ларионова, Галина Васильевна (род. 1935) — передовик производства, депутат Верховного Совета СССР.
 Ларионова, Екатерина Алексеевна (род. 1994) — казахстанская спортсменка (вольная борьба).
 Ларионова, Елена Михайловна (род. 1945) — российский деятель в области искусства, искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств (2019).
 Ларионова, Зинаида Алексеевна (1906—1990) — работница советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Ларионова, Надежда Егоровна (1925—1986) — советская телятница, Герой Социалистического Труда.
 Ларионова, Ольга Николаевна (род. 1935) — писательница-фантаст. Топоним 
 Ларионова — река в Томской области.